

Toponyme 
Franciscopolis, qui signifie « ville de François », est un nom de lieu notamment porté par :

 Franciscopolis, ancien nom de la ville du Havre, fondée par le roi François .
 Franciscópolis, localité brésilienne.

Autres 
 Franciscopolis, maison d'édition fondée au Havre.
 Franciscopolis, feuilleton radio diffusée sur Ouest-Track Radio
 
Homonymie de toponyme